Tysk-österrikiska backhopparveckan 1998/1999 ingick i backhoppningsvärldscupen 1998/1999. Först hoppade man i Oberstdorf den 30 december, den 1 januari hoppade man i Garmisch-Partenkirchen och den 3 januari hoppade man i Innsbruck. Deltävlingen i Bischofshofen avslutade hoppveckan den 6 januari.

Oberstdorf 

 Datum: 30 december 1998
 Land:

Garmisch-Partenkirchen 

Datum: 1 januari 1999
Land:

Innsbruck 

 Datum: 3 januari 1999
 Land:

Bischofshofen 

Datum: 6 januari 1999
Land:

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Oberstdorf: skispringen.com.rtl.de → Resultat → Winter 1998/1999 → 30 december 1998: Oberstdorf
 Garmisch-Partenkirchen: skispringen.com.rtl.de → Resultat → Winter 1998/1999 → 1 januari 1998: Gramisch-Partenkirchen
 Innsbruck: skispringen.com.rtl.de → Resultat → Winter 1998/1999 → 4 januari 1998: Innsbruck
 Bischofshofen: skispringen.com.rtl.de → Resultat → Winter 1998/1999 → 6 januari 1998: Bischofshofen
 Slutställning: skispringen.com.rtl.de → Punkte → Winter 1998/1999 → Vierschanzentournee

Källor  
 
 Resultat på FIS 
 Slutställning på Sports123.com  

1998 i Tyskland
1999 i Tyskland
1999 i Österrike
Backhoppningssäsongen 1998/1999
1998/1999